

Patronyme 
Delbecque (également Delbecq, Delebecque, Delbeck) est un nom de famille notamment porté par :

Delbecq
Benoît Delbecq (né en 1966), pianiste de jazz français ;

Delbecque
Albert Delbecque, footballeur belge ;
Julien Delbecque (1903-1977), coureur cycliste belge ;
Laurent Delbecque, acteur de cinéma français ;
Léon Delbecque (1919-1991), industriel et homme politique français ;

Delebecque
Alphonse Delebecque (1804-1867), homme politique français ;
Alphonse Charles Delebecque (1824-1893), général français ;
Edmée Delebecque (1880-1951), poète, peintre et graveur française ;
François Delebecque (né en 1955), photographe français ; 
Frédéric Delebecque (1870-1940), militaire et écrivain français ;
 Germain Delebecque, (1795-1875), est un homme politique français ;
Louis-Joseph Delebecque (1796-1864), prêtre belge évêque de Gand.

Autre 
Delbeck, maison française de champagne.

Homonymie